Frister ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Frister (1933–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Bernhard Heinrich Frister (1778–1861), Bürgermeister von Lübeck
 Erich Frister (1927–2005), deutscher Gewerkschafter
 Helmut Frister (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer
 Herbert Frister (1899–1979), deutscher Angestellter, Kämpfer gegen den Kapp-Putsch, Kommunal- und Landespolitiker (SPD/USPD/SED)
 Roman Frister (1928–2015), polnisch-israelischer Journalist und Schriftsteller